Obrytki peut désigner :
 Obrytki, un village dans le powiat de Grajewo
 Obrytki, un village dans le powiat de Łomża.